Heilongtan () steht für:

Heilongtan (Kunming) in Kunming
Heilongtan (Lijiang) in Lijiang

zh:黑龙潭